Marcha bezeichnet:
 Marcha, eine Pferdegangart, siehe Pferdegangart #Marcha

dem Namen nach:
Marcha (Sacha), Siedlung städtischen Typs in der Republik Sacha (Jakutien), Russland
Marcha (Lena), Nebenfluss der Lena in der Republik Sacha (Jakutien), Russland
Marcha (Wiljui), Nebenfluss des Wiljui in der Republik Sacha (Jakutien), Russland

 Marga Bult (* 1956), niederländische Sängerin (Pseudonym beim Eurovision Song Contest 1987)

Marcha (Wochenzeitung), eine ehemalige Wochenzeitung für Politik und Kultur aus Uruguay

Siehe auch:
 March
 Marchia
 Markha